|-
| 185601 - ||  || 3 februarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 185602 - ||  || 1 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185603 - ||  || 1 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185604 - ||  || 1 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185605 - ||  || 1 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185606 - ||  || 2 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185607 - ||  || 2 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185608 - ||  || 2 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185609 - ||  || 2 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185610 - ||  || 2 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185611 - ||  || 2 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185612 - ||  || 6 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185613 - ||  || 6 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185614 - ||  || 7 februarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 185615 - ||  || 8 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185616 - ||  || 9 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185617 - ||  || 7 februarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 185618 - ||  || 8 februarie 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 185619 - ||  || 9 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185620 - ||  || 6 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185621 - ||  || 6 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185622 - ||  || 8 februarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185623 - ||  || 8 februarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 185624 - ||  || 10 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185625 - ||  || 11 februarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 185626 - ||  || 6 februarie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 185627 - ||  || 6 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185628 - ||  || 6 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185629 - ||  || 9 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185630 - ||  || 9 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185631 - ||  || 11 februarie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 185632 - ||  || 13 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185633 Rainbach || 2008 DO || 24 februarie 2008 || Gaisberg || 
|-
| 185634 - ||  || 26 februarie 2008 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185635 - ||  || 26 februarie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 185636 Shiao Lin ||  || 27 februarie 2008 ||  || 
|-
| 185637 - ||  || 27 februarie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 185638 Erwinschwab ||  || 1 martie 2008 ||  || 
|-
| 185639 Rainerkling ||  || 2 martie 2008 || OAM || OAM
|-
| 185640 Sunyisui ||  || 1 martie 2008 ||  || 
|-
| 185641 Judd ||  || 5 martie 2008 || Wrightwood || 
|-
| 185642 - ||  || 8 martie 2008 ||  || 
|-
| 185643 || 2040 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185644 - || 4890 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185645 - || 6733 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185646 - || 3217 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185647 - || 4226 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185648 - || 1067 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185649 - || 1802 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185650 - || 2608 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185651 - || 3043 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185652 - || 3199 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185653 - || 3442 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185654 - || 3980 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185655 - || 4368 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 185656 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 185657 - ||  || 19 noiembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185658 - ||  || 24 martie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185659 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 185660 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 185661 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 185662 - ||  || 11 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185663 - || 1994 EE || 4 martie 1994 ||  || 
|-
| 185664 - ||  || 7 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185665 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185666 - ||  || 26 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185667 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185668 - ||  || 29 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185669 - ||  || 28 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185670 - || 1995 RS || 14 septembrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 185671 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185672 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185673 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185674 - ||  || 20 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185675 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185676 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185677 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185678 ||  || 14 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 185679 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185680 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185681 - ||  || 15 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185682 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185683 - ||  || 16 iunie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185684 - ||  || 5 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185685 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185686 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185687 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185688 - ||  || 6 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 185689 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 185690 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 185691 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 185692 - ||  || 15 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185693 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185694 - ||  || 7 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185695 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185696 - ||  || 20 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185697 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185698 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185699 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185700 - ||  || 17 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-